У́фтюга — река в России, левый приток реки Сухоны (бассейн Северной Двины). Протекает по территории Устьянского района Архангельской области и Тарногского и Нюксенского районов Вологодской области.

Длина реки — 134 км, площадь бассейна — 2360 км², средний расход — 21,8 м³/сек.
Крупнейшие притоки — Порша (левый), Торженьга, Сулонга (правые).
 
Уфтюга берёт начало из болот неподалёку от станции Сулонда железной дороги Коноша — Котлас. Сначала течёт на восток, однако после того, как протекает станцию Уфтюга той же железной дороги поворачивает на юг. В этом направлении она течёт вплоть до впадения в Сухону.

Всё течение Уфтюги проходит по лесной, почти ненаселённой местности севера Вологодской области. На всём протяжении реки по берегам лишь несколько небольших деревень. Течение среднее.

Как и все реки севера Вологодчины, ранее река интенсивно использовалась для лесосплава.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000009029
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000902
 Код бассейна — 03.02.01.003
 Номер тома по ГИ — 3
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 36 км: река Порша (лв)
 60 км: река Сулонга (пр)
 68 км: река Томашка (лв)
 90 км: ручей Большой Березовец (лв)
 90 км: река Торженьга (пр)
 109 км: река Берложный (пр)

Примечания

Ссылки 
 

Реки Нюксенского района
Реки Тарногского района
Реки Архангельской области
Притоки Сухоны